Тугуши () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Тугуши, Бека (род. 1989) — грузинский футболист.
 Тугуши, Владимир Гигоевич (1895 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Тугуши, Елисей Семёнович (1913—1982) — старший лейтенант советской армии. Герой Советского Союза.
 Тугуши, Тамара Куприановна (1919 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Тугуши, Темур (род. 1972) — советский и грузинский футболист.